Existuje více nositelů příjmení Fučík/Fučíková:

 Bedřich Fučík (1900–1984) – historik, literární kritik a překladatel
 Eliška Fučíková (* 1940) – historička umění
 Gusta Fučíková (1903–1987) – spisovatelka a překladatelka, manželka novináře Julia Fučíka, rodným jménem Augustina Kodeřicová
 Jaromír Fučík (1899–1989) – překladatel
 Jitka Fučíková – překladatelka (též pod pseudonymem Jan Rybář), manželka Bedřicha Fučíka
 Josef Jan Fučík (1859–1930) – redaktor a regionální historik
 Josef Fučík (malíř) (1890–1955) – malíř
 Josef Fučík (1933–2018) – vojenský historik a ekonom
 Julius Fučík (rozcestník) – rozcestník
 Karel Fučík (1876–1951) – český basista (otec novináře Julia Fučíka)
 Ladislav Fučík (1926-2022) – dirigent a hudební teoretik, nositel kamenné medaile Kraje Vysočina v roce 2016
 Milan Fučík (1876–1934) – básník, spisovatel, překladatel a literární kritik
 Mojmír Fučík (1913–2011) – český a československý lékař, profesor a politik, poúnorový poslanec KSČ
 Pavla Fučíková (* 1967) – česká soudní exekutorka
 Renáta Fučíková (* 1964) – výtvarnice a ilustrátorka
 Svatopluk Fučík (1944–1979) – český matematik
 Terezie Fučíková (* 1936) – imunoložka
 Tomáš Fučík – více nositelů téhož jména a příjmení
 Vít Fučík (1733–1804) – český truhlář, řezbář a legendární aviatik

jiné významy
 Julius Fučík (loď)

Reference 

Rozcestníky - příjmení